RCI Banque SA ([ɛʁ se i bɑ̃k]), dont l’identité commerciale est Mobilize Financial Services, anciennement connue sous le nom Renault Crédit International puis de RCI Bank and Services, est une filiale du groupe français Renault, spécialisée dans le financement, les services automobiles, l’assurance et les activités liées aux marques du groupe Renault (Renault, Renault Samsung Motors, Dacia, Alpine, Lada) et Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) en Europe, en Russie et en Amérique du Sud. RCI Banque est une captive financière détenue à 100 % par Renault. Initialement présente sur le seul secteur du financement automobile, elle a étendu ses activités à l'épargne et aux moyens de paiement. Considérée comme le bras armé de Renault, elle intervient aussi sur des secteurs jugés porteurs d'avenir (VTC en 2018, Blockchain à partir de 2017).

Histoire 
En France, la vente à crédit n'a pas bonne presse. Les américains la pratiquent depuis le XIXe siècle pour la vente de machines à coudre et de pianos. Le modèle américain de financement des voitures par des sociétés de crédit créées par les constructeurs automobiles est suivi par Citroën, en 1919 avec la création de SOVAC (Société pour l'organisation de la Vente des Automobiles Citroën), puis par Renault, en 1924, avec la création de DIAC (Diffusion industrielle et automobile par le crédit) fondée par Louis Renault à la suite de la crise économique de 1921 et au manque de liquidités, cette société se concentrant exclusivement sur les prêts pour l'achat de véhicules. De 3 % en 1926, l’achat à crédit constitue 20 % des achats de voitures en 1929. La loi du 29 décembre 1934 accorde aux vendeurs de vente à crédit un droit de gage sur le véhicule vendu. En 1961, la moitié des 4CV vendues en France sont financées par la DIAC.

En 1974, Renault crée SOFIREN (Société Financière de Renault) pour financer l'achat des voitures Renault dans ses concessions en Europe (hors France), et gérer la marge brute d'autofinancement du constructeur automobile.

, Renault rebaptise SOFIREN « Renault Crédit International » (RCI). En 1990, RCI fusionne avec DIAC (Diffusion Industrielle de l’Automobile par le Crédit). Aujourd'hui, la DIAC est une filiale détenue à 100 % par RCI Banque.

Jusqu’en 1990, Renault Crédit International contribue au tiers des résultats nets du groupe Renault. 
En , l’entreprise est renommée RCI Banque.

Entre 2014 et 2015, l’entreprise enregistre une augmentation de 31,5 % du nombre de contrats liés aux services et décide de développer l’activité « services » à part entière. 

En , RCI Banque devient RCI Bank and Services et se dote d’une nouvelle identité visuelle et commerciale. La dénomination sociale demeure RCI Banque SA.

En 2018, le volume de services vendus s’établit à 4,8 millions de contrats (+11,1 %), en 2019, ce chiffre s'élève à 5 092 196 contrats de services vendus, soit une hausse de 5,2 %. 
Pilier de la stratégie du groupe, l’activité services résiste en 2020 avec 4,6 millions de contrats vendus.

En 2020, RCI Bank and Services a commercialisé 1,8 service pour chaque véhicule immatriculé par les marques de l’Alliance sur son périmètre.

En 2021, RCI Bank and Services a financé 1 415 841 dossiers sur l’année, dont 91 805 contrats pour des véhicules électriques et hybrides et a vendu 4,7 millions de contrats de services en 2021, soit 3 services vendus pour chaque véhicule financé. 

En , RCI Bank and Services devient Mobilize Financial Services.

Activités 
RCI Bank and Services offre des lignes de financement pour l’achat d’automobiles (avec un montant de nouveaux financements s’élevant à 17,8 milliards d’euros en fin d'année 2020).

L’entreprise offre également des services liés à l’usage de l’automobile aussi bien pour des clients particuliers que professionnels. Parmi ces services : la location d’automobiles, la location avec option d'achat (LOA), la location longue durée, la location de batteries de véhicules électriques (plus de 100 000 batteries louées en ), la gestion des flottes automobiles pour les entreprises mais aussi des services d’assurance : maintenance des véhicules, extensions de garantie, etc. (soit un total de 4,6 millions de contrats de services en 2020). En 2018, l’entreprise atteint un montant de financements de 20,9 milliards d'euros (+1,5 %) et le nombre total de nouveaux financements atteint 1 798 900 dossiers, soit une hausse de 1,6 %. En 2020, le montant de nouveaux financements s'élève à 17,8 milliards d’euros soit un total de 1 520 330 dossiers financés..

RCI Bank and Services finance également l’achat des véhicules neufs et d’occasion, des pièces de rechange, et répond aux besoins de liquidités à court terme des concessions de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. RCI Bank and Services dispose de filiales en Argentine, au Brésil, en Colombie, en Algérie, au Maroc, en Turquie, en Russie, en Ukraine, en Corée du Sud et au sein de l'Union européenne.

Au cours de l’année 2018, le déploiement international de RCI Bank and Services s’est poursuivi avec le début de l’activité de financement retail pour la marque Nissan en Argentine et les premiers financements de stocks du réseau Lada en Russie. La banque accompagne également les constructeurs sur Internet : Au Brésil, 20 % des Renault Kwid vendues en 2018 ont d’abord été réservées en ligne, les clients de Dacia au Royaume-Uni peuvent financer et payer le modèle de leur choix en ligne.

En 2019, RCI Bank and Services a poursuivi le développement de son activité e-paiement. 400 000 transactions ont été effectuées par les clients des marques de l’Alliance via la solution RCI e-payment, en hausse de 27,4 % par rapport à 2018.

Acquisitions dans les services à la mobilité 
En , RCI Bank and Services devient l’actionnaire majoritaire de Karhoo une plateforme de réservation intégrée qui regroupe des sociétés de taxis et de VTC permettant aux utilisateurs finaux de réserver, modifier, suivre et payer leurs courses, et de profiter ainsi d'un choix de flottes de véhicules et de services

En , RCI Bank and Services acquiert Class & Co, la société mère de Yuso, qui développe une solution automatisée de gestion des flottes pour les taxis, VTC et services de livraison, et de Marcel, une plateforme de réservation de VTC.

En , acquiert 75 % dans iCabbi, une société éditrice d'un logiciel de gestion des flottes de véhicules des sociétés de taxis et de VTC.

En juillet 2021, RCI Bank and Services a fait l’acquisition de la société Bipi, plateforme multimarque référente dans les offres d’abonnement automobile pour les véhicules d’occasion, un segment en croissance.

En septembre 2021, Renault Group et sa filiale RCI Bank and Services prennent une participation dans heycar group, la plateforme de vente en ligne de voitures d'occasion « heycar », présente en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne.

Blockchain 
En , RCI Bank and Services rejoint le consortium LaBChain, un consortium européen banque-finance-assurance dédié à la technologie blockchain lancé par le groupe Caisse des Dépôts.

En , RCI Bank and Services lance le carnet d’entretien numérique à partir de la technologie blockchain.

En , RCI Bank and Services lance un partenariat avec Octo Telematics pour pouvoir fournir des services télématiques et des analyses approfondies des données afin d'améliorer l'expérience des conducteurs.

Activité d'épargne 
En , RCI Banque lance Zesto, un livret d’épargne ouvert aux particuliers. Ce livret d'épargne, totalement géré depuis internet, est le premier du genre à être exécuté par la filiale d'un constructeur automobile en France. Un compte à terme dénommé Pepito vient ensuite compléter l'offre de produits d'épargne à l'été 2013.

Le succès de cette initiative amène d'autres groupes automobiles opérant sur le marché français à envisager des projets similaires.
Ainsi, PSA Peugeot Citroën va proposer aux particuliers son offre Distingo (livret d'épargne et compte à terme, gestion par internet).

L’activité de collecte d’épargne de RCI Bank and Services est présente sur six marchés : France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Brésil et Espagne. Les montants liés à cette activité atteignent 20,5 Milliards d’euros en 2020, contre 17,7 Milliards d'euros à fin décembre 2019, soit 43 % des actifs nets en 2020.

RCI Bank and Services poursuit son activité de collecte d’épargne en la lançant au Brésil au cours du premier semestre 2019, puis en Espagne en novembre 2020 et aux Pays-Bas en juillet 2021.

Cette activité de dépôt permet à la banque de sécuriser en interne une partie des crédits qu'elle octroie, et de répondre plus facilement aux besoins en fonds propres renforcés par les évolutions de la réglementation bancaire.

En Janvier 2022, l'activité commerciale d'épargne devient Renault Bank, avec une nouvelle identité visuelle. A cette occasion, le compte à terme Pepito n’est plus commercialisé. Le livret d'épargne Zesto devient la seule offre.

Éléments financiers 
RCI Bank, à l'image des autres captives du secteur automobile, est une société très rentable et contribue très fortement au résultat du groupe Renault (1,2 milliard de résultat net avant impôt, contre 3,1 milliards pour la branche automobile en 2018).

En 2004, RCI Bank and Services était un émetteur titres adossés à des actifs (produits dérivés adossés à des financements automobiles) et représentait 10 % du marché européen en la matière, à égalité avec PSA, et derrière Volkswagen et FIAT Bank.

L’activité de dépôts des particuliers atteint 20,5 milliards à la fin de 2020, soit 43 % des actifs nets de RCI Bank and Services.

Les dépôts en provenance de la clientèle de particuliers en France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Brésil et en Espagne (livrets d’épargne et dépôts à terme) atteignent 20,5 milliards d’euros à fin  contre 17,7 milliards d’euro à fin  et représentent 43 % des actifs nets à fin .

Le montant des nouveaux financements s’établit à 17,8 milliards d’euros en 2020.

Références

Liens externes 
 
 Site Web de RCI Bank and Services
 Site Web Officiel du Groupe Renault

Entreprise fondée en 1974
Entreprise du secteur financier ayant son siège en France
Compagnie d'assurances ayant son siège en France
Renault
Organisme de financement